Yavorovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Яворово) :
 Yavorovo, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali ;
 Yavorovo, village bulgare de l'obchtina de Tchirpan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.